Dånsläktet (Galeopsis) är ett växtsläkte med tio arter, varav fem förekommer i Sverige. Det är ettåriga örter som trivs bäst på odlade platser. De har stor spridningsförmåga och härdighet. De är ofta först att etablera sig på grus- och stenhögar, makadamupplag och liknande. De blommar under högsommaren.

Enligt Catalogue of Life och Dyntaxa ingår Dån i familjen kransblommiga.

Kladogram 
Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 
Den virtuella floran - Dån

Kransblommiga växter